een papierformaat (zie aldaar)
Audi A5, een personenauto
Nederlands Verkeersbord A5 (einde adviessnelheid)
Een verkeersweg: 
A5 (België)
A5 (Bulgarije)
A5 (Cyprus)
A5 (Duitsland), zie Bundesautobahn 5
A5 (Frankrijk)
A5 (Griekenland)
A5 (Groot-Brittannië)
A5 (Italië)
A5 (Ivoorkust)
A5 (Kroatië)
A5 (Letland)
A5 (Litouwen)
A5 (Man)
A5 (Marokko)
A5 (Nederland), zie Rijksweg 5
A5 (Noord-Ierland)
A5 (Oostenrijk), zie Nord Autobahn
A5 (Portugal)
A-5 (Quebec)
A5 (Roemenië)
A5 (Slovenië)
A-5 (Spanje)
A5 (Zwitserland)